Kronkalle eller Kron-Kalle kan syfta på:

 ett smeknamn på kung Karl XV av Sverige,
 ett slanguttryck för Kronofogdemyndigheten.